En Suisse, le Grand Conseil est le nom donné aux parlements de plusieurs cantons suisses. Sous la République helvétique, le Grand Conseil était la chambre basse du pouvoir législatif instauré par la Constitution de 1798 ;
 en France, sous l'Ancien régime, le Grand Conseil était l'une des formations judiciaires du Conseil du Roi ;
 en Chine, le Grand Conseil était un corps politique sous l’empire de la dynastie Qing ;
 à Venise, le Grand Conseil (en italien Maggior Consiglio) était l'organe suprême de la République de Venise jusqu'à sa chute en 1797 ;
 à Saint-Marin, le Grand conseil général est détenteur du pouvoir législatif ;
 en Tunisie, le Grand Conseil est une institution représentative mise en place pendant le protectorat français ;
 le Grand Conseil du fascisme (Italie fasciste), qui destitua Mussolini en 1943.